Международный автодром Бахрейна (, ) используется для гонки Формулы-1 Гран-при Бахрейна, гонок Серии GP2, Формулы-3, GT, соревнований по драг-рейсингу. Также в 2020 году на внешней конфигурации трассы прошёл Гран-при Сахира Формулы-1.

Автодром был спроектирован Германом Тильке и стал одним из новых автодромов в странах Азии, на которых начали проходить гонки Формулы-1 — Сепанг (Малайзия), Шанхай (Китай). Расположен в центральной части государства посреди одноимённой пустыни.

Трасса была построена к Гран-при Бахрейна 2004 года и обошлась примерно в 150 миллионов долларов.

Конфигурации 

В 2010 и 2020 годах проходили гонки на альтернативных конфигурациях. Рекорд круга в основной конфигурации принадлежит Льюису Хэмилтону на Mercedes, установленный в 2020 году с временем 1:27,264.

Победители Гран-при Бахрейна на трассе Сахир

Победитель Гран-при Сахира на трассе Сахир

Другие соревнования 
На трассе Сахир также проводились соревнования других кольцевых серий:
 GP2
 GP2 Asia (с 2007 г.)
 Formula BMW World
 PMSC
 Speedcar (с 2007 г.)
 V8 Supercars (с 2006 г.)
 FIA WEC

Примечания

Ссылки 

 Сайт автодрома
 Гран-при Бахрейна — Информация о трассе
 Расположение на Google Maps

Трассы Формулы-1
Трассы V8 Supercars
Гран-при Бахрейна
Гран-при Сахира
Гоночные трассы Бахрейна